А́лан (А́ллан) Кларк:
  (Alan Clark) (род. 1952) — клавишник британской рок-группы Dire Straits в 1980—1995 гг.
  (Alan Clarke) (1935—1990) — британский режиссёр.
  (Allan Clarke) (род. 1942) — основатель и солист британской рок-группы The Hollies.
 Аллан Кларк (Allan Clarke) (род. 1946) — английский футболист, тренер.